Klo har flere betydninger:
 Klo – animalsk
 Klo (mekanisk) – mekanisk